Kamniška Bistrica je lahko:
Kamniška Bistrica, Kamnik, naselje v občini Kamnik
Kamniška Bistrica (reka)
Kamniška Bistrica, dolina
zelena os regije, ki poteka vse od Kamnika pa do Dola pri Ljubljani ob bregovih Kamniške Bistrice, ki je najbolj urbanizirana reka v Sloveniji.

Glej tudi
 Bistrica (razločitev)